Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків на Літній універсіаді 2013 у Казані проходили 7 (кваліфікація) та 9 (фінал) липня на стадіоні «Центральний».

Результати

Кваліфікація 

Кваліфікація: до фінальних змагань проходили спортсмени, що показали результат 2,23 () або або ті, що увійшли до дванадцятки найкращих ()

Фінал

Джерела 

 https://universiade2013.sportresult.com/eurosport/en/-120/Comp/Info/AT/GroupSummary/ATM071900 
 https://universiade2013.sportresult.com/eurosport/en/-120/Comp/Info/ResultList/ATM071101 

Ч